Sexto puede hacer referencia a lo siguiente:

 Sexto (Ponce), barrio de la localidad puertorriqueña de Ponce.
 Sexto (praenomen), praenomen de los antiguos romanos.
 Al número ordinal sexto (ordinal) correspondiente al cardinal seis.
 A la cárcel limeña El Sexto.
 A la novela de José María Arguedas El Sexto.

Enlaces externos